La Jara (Colorado), een plaats in de Verenigde Staten
 La Jara (New Mexico), een plaats in de Verenigde Staten
 La Jara (comarca), een comarca in de Spaanse provincie Toledo